Phaedrus kan verwijzen naar verschillende artikelen:

 Phaedrus, een Latijns schrijver
 Phaedrus, een dialoog van Plato